Open Sud de France 2017 — 30-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Монпелье, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2017 году турнир прошёл с 6 по 12 февраля. Приз открывал серию турниров в регионе.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Ришар Гаске
 Парный турнир —  Майкл Винус /  Мате Павич

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал хорват Марин Чилич (№ 7 в мире на тот момент). Но он не смог преодолеть стадию второго раунда, с которой Марин начал турнир. Здесь он проиграл Дастину Брауну. Чемпион двух последних розыгрышей Ришар Гаске защищал свой титул в качестве № 3 посева и сумел дойти до главного матча. Здесь он сразился с № 4 посева Александром Зверевым, который в полуфинале выбил с турнира № 2 посева Жо-Вильфрида Тсонга. В итоге у Гаске не получилось победить третий год подряд и титул достался более молодому Звереву. Представитель Германии выиграл местный турнир впервые с 2003 года. В основной сетке турнира сыграли два представителя России. Лучшего результата из них достиг Даниил Медведев, пройдя в четвертьфинал.

В парном турнире победу одержал также Александр Зверев, сыгравший в команде с братом Мишей. В финале они переиграл вторых номеров посева Фабриса Мартена и Даниэля Нестора. Прошлогодние чемпионы Майкл Винус и Мате Павич не защищали свой титул, однако Винус сыграл на турнире в паре с Робертом Линдстедтом. Их дуэт был посеян под третьим номером и проиграл в четвертьфинале братьям Зверевым.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Александр Зверев обыграл  Ришара Гаске со счётом 7–6(4), 6–3.
 Зверев выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гаске сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 28-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Александр Зверев /  Миша Зверев обыграли  Фабриса Мартена /  Даниэля Нестора со счётом 6–4, 6–7(3), [10–7].
 Александр выиграл дебютный парный титул в основном туре ассоциации.
 Миша выиграл 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Open Sud de France

 Мировой Тур ATP 2017 года

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Франция
Спорт во Франции в 2017 году
Февраль 2017 года
2017